KGC steht für:

 Kahnawake Gaming Commission, US-amerikanische Glücksspielkommission
 Kingscote Airport (IATA-Code), Flughafen von Kingscote (Australien)
 Peach Air (ICAO-Code), britische Charterfluggesellschaft

KGC